«Астана́» () — казахстанский футбольный клуб из одноименного города. 7-кратный чемпион Казахстана, 3-кратный обладатель Кубка Казахстана, 5-кратный обладатель Суперкубка Казахстана. Единственный клуб, представлявший страну в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА и в плей-офф 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

История 
27 декабря 2008 года руководители алматинских футбольных клубов «Мегаспорт» Мэлс Катаев и «Алма-Ата» Талгат Жантемиров сообщили о создании в Казахстане нового футбольного клуба, который был основан на базе этих двух команд. Такое решение было принято в связи экономическим кризисом в стране. Первым главным тренером команды стал экс-тренер «Кайрата» Вахид Масудов. Команду назвали «Локомотив», так как генеральным спонсором клуба стал оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана «Казахстанские железные дороги», который вместе с акиматом Астаны пожелал, чтобы клуб базировался в столице. В начале следующего месяца «Локомотив» провёл первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, куда были приглашены игроки клубов «Кайрат», «Алма-Ата», «Мегаспорт» и «Шахтёр» Караганда. Команда провела три матча против «Пахтакора», «Нефтчи» и «Стреды», в которых соответственно сыграла вничью, проиграла и победила.

В феврале «Локомотив» пополнился бывшими звёздами московского «Спартака» Андреем Тихоновым и Егором Титовым, вместе с ними в клуб пришёл тренер-консультант Сергей Юран. Именно Юран будет вынужден начинать сезон на посту главного тренера «Локомотива», после неожиданного ухода Масудова за неделю до старта чемпионата. Изначально новым наставником команды стал Владимир Гулямхайдаров, однако уже спустя два дня был снят с должности. Перед стартом чемпионата Казахстана «Локомотив» помимо именитых российских футболистов вернул на родину Андрея Карповича из московского «Динамо». Помимо них клуб обзавёлся сильнейшими казахстанскими футболистами в лице Романа Нестеренко, Рената Абдулина, Максата Байжанова и Жамбыла Кукеева. Также на сезон был заявлен президент клуба Данияр Хасенов.

Первый сезон 
В преддверии сезона «Локомотив» сразу же начал считаться фаворитом в борьбе за чемпионский титул, однако неразыгравшийся состав и немолодые новички могли принести проблемы клубу. Такие рассуждения начались после того как «Локомотив» в предсезонной подготовке проиграл действующему чемпиону «Актобе» со счётом 0:6. Первую официальную игру клуб провёл в Сатпаеве в рамках первого тура чемпионата Казахстана. Матч закончился со счётом 3:4 в пользу «железнодорожников». Первый гол клуба в официальном матче забил Александр Шатских, во втором тайме он принёс победу команде. Капитаном команды был назначен Тихонов, который уже во втором туре против «Кайсара» оформил дубль, а в третьем забил победный гол с пенальти. Первая игра на временно домашнем стадионе «Центральный» в Алмате завершилась победой, несмотря на травмы двух форвардов — Хасенова и Шатских. Победу в игре снова принёс Тихонов, который оформил очередной дубль. Следующие две игры команда снова выиграла «всухую», были обыграны «Иртыш» и «Тобол». Первое поражение в чемпионате команда потерпела в игре восьмого тура против «Шахтёра».

К этому моменту «Локомотив» лидировал в турнирной таблице вместе с «Актобе», которому проиграл первую встречу 1/8 финала Кубка Казахстана. После ряда поражений ввиду отсутствия форвардов Юран пригласил в команду очередных легионеров — Баффура Гьяна и Максима Шацких. Первый матч в Астане команда проводила в рамках 12 тура на «Центральном стадионе» против «Актобе», и потерпела поражение. Спустя несколько дней «железнодорожники» выиграли у «Актобе» в ответном матче 1/8 финала Кубка Казахстана со счётом 2:1, однако гостевой гол Мурата Тлешева вывел актюбинцев в следующий раунд. В июле «Локомотив» участвовал в матче открытия своего нового домашнего стадиона — «Кажымукан». Команда в этой встрече обыграла молодёжную сборную Казахстана со счётом 5:2. 16 июля «Локомотив» представил ещё одного новичка команды — Давида Лорию, который на правах аренды перешёл в клуб на полгода. К 18 туру «Локомотив» возглавил турнирную таблицу, однако у «Актобе» имелись три матча в запасе. Очная встреча двух клубов завершилась победой «Локомотива», однако актюбинцы завершили сезон удачнее и стали чемпионом страны.

В начале ноября стало известно об уходе всего тренерского штаба во главе с Сергеем Юраном, а также о задолженности «Локомотива» перед тренерами и игроками. Всей команде перестали платить ещё в середине лета. В конце января 2010 года в «Локомотив» пришло новое руководство. Команду покинули генеральный директор Мэлс Катаев и начальник команды Юрий Хен. Новым гендиректором был назначен Асхат Акылбеков, а спортивным директором — Владимир Нидергаус. Президентом «Локомотива» стал Данияр Хасенов, завершивший карьеру игрока. Новым главным тренером команды стал Хольгер Фах. Помощником Фаха стал немецкий специалист Саша Франц. В штаб также пришли тренер вратарей Евгений Набойченко и тренер по физической подготовке Джамшид Умаров. 31 января «Локомотив» отправился на первый зарубежный сбор в Турцию. Ряд футболистов не были приглашены на эти сборы, в их числе были Титов и Тихонов, которые решили самостоятельно добраться до пункта сбора «Локомотива» в Турции, однако футболистов не пустили в гостиницу, где расположилась команда. Позже деньги, обещанные по контракту, в ходе разбирательств были выплачены.

Первые трофеи 
Сезон 2010 «Локомотив» начал скомканно. В первом круге чемпионата команда зарабатывала очки через матч и преимущественно на домашнем стадионе. Главным бомбардиром команды с первых туров стал Игорь Бугаёв. В начале апреля в клуб на пост президента пришёл Григорий Лория. Через месяц «Локомотив» по решению УЕФА не был допущен к квалификационным раундам Лиги Европы 2010/11 из-за несоответствия «правилам трёх лет», согласно которым в европейских клубных турнирах имеют право участвовать только команды, которые выступают в национальных первенствах не менее трёх лет. 16 мая «Локомотив» стартовал победой в Кубке Казахстана матчем 1/8 финала, против алматинской «Цесны». С победы в 16 туре над «Шахтёром» «железнодорожники» начали беспроигрышную серию, в которую сразу вошли победы над «Актобе» и лидирующем «Тоболом». По итогам первого этапа чемпионата «Локомотив» пробился в лидирующую шестёрку команд, где продолжил свою серию, в которые вошли победы в национальном кубке. В четвертьфинале и первом полуфинале команда обыграла «Тараз» и «Жетысу» соответственно. Беспроигрышную серию, которая продолжалась 18 матчей прервал будущий чемпион страны «Тобол», а сам «Локомотив» по итогам сезона занял четвертую строчку в чемпионате. Конец сезона выдался для клуба удачным. В ответном полуфинале «Локомотив» снова обыграл «Жетысу». Победу в игре снова принёс Бугаёв, который забивал во всех предыдущих матчах кубка. 14 ноября 2010 года «Локомотив» стал обладателем Кубка Казахстана, обыграв в финале на родном стадионе «Астана Арена» карагандинский «Шахтёр» со счётом 1:0. Гол забил Михаил Рожков.

2 марта 2011 года клуб выиграл Суперкубок Казахстана, обыграв на стадионе «Астана Арена» чемпиона страны 2010 года костанайский «Тобол» со счётом 2:1 (в составе «Локомотива» сделал дубль Бугаёв, за «Тобол» забил гол Александр Кислицын).

«Астана» 
1 июня 2011 было сообщено, что 20 мая 2011 учредители клуба приняли решение о его переименовании в «Астану». Уже до объявления о переименовании ходили слухи, что вызвало возмущение некоторых фанатов клуба. Они требовали оставить название клуба и сохранить сине-белые цвета клуба. Также это вызвало возмущение болельщиков другого одноимённого ФК «Астана», игравшего в Первой лиге.

11 ноября 2011 года главным тренером «Астаны» был назначен украинец Олег Протасов. После крупного поражения от аутсайдера «Окжетпеса» 1:4 Протасов добровольно подал в отставку. Вскоре на пост главного тренера был приглашён чешский тренер сборной Казахстана Мирослав Беранек.

В чемпионате страны 2013 года «Астана» с 7 тура по 32 тур преследовала будущего чемпиона «Актобе», но так и осталась на втором месте. Беранека в ходе турнира заменил румынский специалист Йоан Андоне. Но и он ушёл в конце сезона.

Золотые годы: 2014—2018 

21 июня 2014 года главным тренером был назначен болгарский специалист Станимир Стойлов. В первые месяцы работы Стойлов вывел «Астану» в раунд плей-офф Лиги Европы 2014/2015, где клуб проиграл испанскому «Вильярреалу» с общим счётом 0:7. Затем «Астана» включилась в борьбу за чемпионство вместе с «Актобе» и с «Кайратом». 1 ноября «Астана» стала досрочным чемпионом Казахстана, обыграв «Кайсар» 3:0, а главный конкурент «Астаны» «Кайрат», упустил шансы на чемпионство, проиграв в гостях «Актобе».

Сезон 2015 год начался с победой над «Кайратом» в Суперкубке. По ходу сезона «Астану» вновь опережали основные конкуренты «Актобе» и «Кайрат». Дебют в Лиге чемпионов начался с поражения в гостях от «Марибора», затем астанчане вышли в плей-офф, забив на последних минутах матча с ХИКом, а оттуда впервые попали в групповой этап. «Астана» попала в группу С к «Галатасараю», «Бенфике» и «Атлетико» Мадрид. 8 ноября «Астана» снова стала чемпионом Казахстана, победив дома «Актобе» со счётом 1:0. В Лиге чемпионов в последнем матче в Стамбуле клуб претендовал на выход в 1/16 финала Лиги Европы, но не удержал победу со счётом 1:0, сыграв вничью с «Галатасараем». Сразу после этого матча «Астана» продлила контракт со Стойловым ещё на два года.

В сезоне 2016 года «Астана» оформила золотой дубль. Проиграв «Кайрату» в Суперкубке, астанчане выиграли третье чемпионство подряд и Кубок Казахстана, победив тот же «Кайрат» на заснеженном поле в Алма-Атае. В еврокубках клуб проиграл шотландскому «Селтику» с общим счётом 2:3, однако сумел выйти в групповой этап Лиги Европы, где занял 4 место.

Сезон-2017 начался с поражением от «Кайрата» в Суперкубке. В Кубке Казахстана 1/8 финала столичные неожиданно проиграли талдыкорганскому «Жетысу». В Лиге чемпионов «Астана» дошла до плей-офф, где проиграла «Селтику» с общим счётом 4:8. В чемпионате Казахстане в четвёртый раз подряд завоевала чемпионство, опередив «Кайрата» лишь на одно очко. При этом клуб, впервые в истории казахстанского футбола, вышел в 1/16 финала Лиги Европы, заняв 2-ое место в группе А, опередив пражскую «Славию» и тель-авивский «Маккаби», но отстав на одно очко от испанского «Вильярреалла». В двухматчевом противостоянии с лиссабонским «Спортингом» клуб уступил с общим счётом 4:6, в столице Португалии сыграв вничью 3:3.

С 2018 

Ещё в январе 2018 «Астана» продлила со Стойловым на год, однако 1 марта он был назначен главным тренером сборной Казахстана. На место главного тренера был назначен помощник Стойлова — Григорий Бабаян, с ходу выигравший Суперкубок. Однако после сенсационного поражения от «Акжайыка» в гостях 0:3 появились слухи об его отставке. 1 июня был назначен новый главный тренер — Роман Григорчук. 27 октября 2018 года после поражения «Кайрата» от павлодарского «Иртыша» «Астана» стала недосягаемой и оформила пятое чемпионство подряд за четыре тура до окончания чемпионата Казахстана.

Таблица выступлений в Премьер-лиге

Еврокубки 

Посезонная статистика выступлений в еврокубках:

Рейтинг 
Рейтинг «Астаны» за каждый сезон. Данные взяты с официального сайта УЕФА:

Клубные цвета и форма 

Основные цвета клуба — синий и белый. С 2011 года, после переименования команды, к синему также был добавлен жёлтый цвет. Под названием «Локомотив» клуб выступал в форме разных оттенков синего, с белыми буквами и цифрами на футболках. Гостевой комплект формы включал полностью белую форму. В июне 2011 года в связи с изменением названия клуба на «Астану» клубные цвета не изменились, однако цвета фамилий и номеров на футболках поменялись на жёлтый цвет. С сезона 2012, цвет домашнего комплекта формы изменился на жёлтый и синий. Гостевой комплект стал синего цвета, с белыми гетрами. С сезона 2013 «Астана» вернула синий цвет как основной, а жёлтый второстепенный. Гостевой комплект снова стал полностью белым с синими рукавами.

Логотипы 

Логотип 2020 года представляет собой щит — символ защиты, победы, славы и чести. Голубой цвет является традиционным для тюркских народов и символизирует собой небо над Казахстаном, золото — благополучие. На логотипе присутствуют год основания — 2009, надпись «Нур-Султан». Венок из колосьев пшеницы — отсылка к истории города Нур-Султан, который считается хлебным краем, а также венок чемпионов, символизирующий победы в чемпионате Казахстана. Две звезды — символ 6 чемпионств «Астаны» (по одной звезде за каждое третье чемпионство в стране).

Стадион 

Спортивный комплекс «Астана Арена» вмещает 30 200 зрителей. Один из шести подобных стадионов в мире, имеющих подвижную систему кровли размерами 10 000 м².

В 2020 году в связи с ремонтными работами «Астана» была вынуждена начать сезон на другом стадионе — «Жас Кыран», вместимостью 1500 человек.

Бренды и спонсорство 

В феврале 2018 года футбольный клуб заключил спонсорский контракт на год с букмекерской конторой 1xBet.

Финансы 
В конце 2018 года по запросу ряда спортивных изданий «Астана» наконец раскрыла свой бюджет за последние три сезона: 2015/16 — 22 миллиона долларов, 2016/17 — 29 миллионов долларов и 2017/18 — 31 миллион долларов. Источников финансирования у «Астаны» два — оба государственные: ФНБ «Самрук-Казына» и городской акимат.

Руководство

Тренерский штаб

Текущий состав 

 Жирным выделены действующие игроки сборных. 
 Курсивом выделены действующие игроки молодёжных сборных. 
 № 12 закреплён за болельщиками.

Трансферы

Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Главные тренеры 

Список всех главных тренеров «Астаны»:

Достижения 
Чемпионат Казахстана
 Чемпион (7, рекорд):2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
 Серебряный призёр (3): 2009, 2013, 2021
 Бронзовый призёр: 2020,

Кубок Казахстана
 Обладатель (3): 2010, 2012, 2016
 Финалист: 2015

Суперкубок Казахстана
 Обладатель (6, рекорд): 2011, 2015, 2018, 2019, 2020, 2023
 Финалист (4, рекорд): 2013, 2016, 2017, 2021

Рекорды

Командные рекорды 
 Самые крупные победы: 5:1 в ЛЕ против ФК «Валлетта» 7:0 — против Атырау, 6:1 — против Актобе
 Самая крупная победа дома: 7:0 — против Атырау, 6:1 — против Актобе
 Самая крупная победа в гостях:1:6 — против Иртыша, 1:5 — против Окжетпеса,
 Самое крупное поражение: 0:6 — против АЗ Алкмар
 Самое крупное поражение дома: 0:5 — против АЗ Алкмар
 Самое крупное поражение в гостях: 0:6 — против АЗ Алкмар
 Рекордная победная серия в сезоне: 8 матчей (07.03.2009 — 30.04.2009)
 Рекордная беспроигрышная серия в сезоне: 17 матчей (17.06.2010 — 27.10.2010)
 Рекордная голевая серия в сезоне: 14 матчей (25.05.2010 — 17.09.2010)
 Рекордная «сухая» серия в сезоне: 5 матчей (25.09.2009 — 22.03.2010)

Максимальные показатели за один сезон

Минимальные показатели за один сезон

Рекорды игроков 
 Наибольшее количество голов за один сезон: 19 — Марин Томасов, 2019 год
 Наибольшее количество голов за один сезон в чемпионате: 12 — Андрей Тихонов, 2009 год
 Наибольшее количество голевых передач за один сезон: 19 — Андрей Тихонов, 2009 год
 Наибольшее количество голевых передач за один сезон в чемпионате: 17 — Андрей Тихонов, 2009 год
 Самый молодой дебютант: Мади Жакипбаев — 15 лет, 11 месяцев, 21 день (12.03.2016)
 Самый возрастной дебютант: Андрей Тихонов — 39 лет, 9 дней (25.10.2009)
 Самый молодой автор гола: Абзал Бейсебеков — 16 лет, 5 месяцев, 10 дней (10.05.2009)
 Самый возрастной автор гола: Андрей Тихонов — 38 лет, 10 месяцев (16.08.2009)
 Лучшая «сухая» серия за сезон: Ненад Эрич — 565 минут (29.04.12 — 16.06.12)
 Лучшая «сухая» серия в чемпионате: Ненад Эрич — 475 минут (29.04.12 — 16.06.12)
 Лучшая «сухая» серия в кубке: Алексей Белкин — 360 минут (26.09.10 — 14.11.10)

Игроки с наибольшим количеством матчей 
По состоянию на 25 декабрь 2022 года

Игроки с наибольшим количеством голов 
По состоянию на 24.10.2020.

Игроки с наибольшим количеством голевых передач 
По состоянию на 2018 год.

Известные игроки 

  Игорь Авдеев — дважды лучший футболист Казахстана (1999—2000), пятикратный призёр чемпионата РК (1999—2009).
  Джордже Деспотович — двукратный чемпион Казахстана (2016, 2017), двукратный обладатель Кубка РК (2015, 2016) и Суперкубка РК (2018).
  Нурбол Жумаскалиев — чемпион Казахстана (2010) и семикратный призёр.
  Агим Ибраими — чемпион Словении (2012—2013, 2015), обладатель Кубка (2012—2013, 2016) и Суперкубка (2012—2014), чемпион Казахстана (2016).
  Джуниор Кабананга — лучший бомбардир КАН-2017, трижды чемпион Казахстана (2014/15, 2015/16, 2016/17)
  Рохер Каньяс — чемпион Колумбии (2009), четырёхкратный чемпион Казахстана (2012, 2014—2016), чемпион Кипра (2017).
  Андрей Карпович — дважды чемпион Казахстана (1999, 2004) и трижды призёр (2005, 2009, 2010), бронзовый призёр чемпионата России (2008).
  Фокси Кетевоама — вице-чемпион Габона (2006) и Венгрии (2009), дважды чемпион Казахстана (2014, 2015).
  Давид Лория — лучший футболист Казахстана (2006), трижды чемпион РК (2000, 2001, 2006) и трижды призёр.
  Неманья Максимович — чемпион Европы-U19 (2013), чемпион мира-U20 (2015), двукратный чемпион Казахстана (2015, 2016).
  Кайрат Нурдаулетов — лучший футболист Казахстана (2012), дважды чемпион Казахстана (2002, 2003) и пятикратный призёр.
  Танат Нусербаев — трёхкратный чемпион Казахстана (2014, 2015, 2016), обладатель Суперкубка (2011, 2015) и Кубка Казахстана (2012, 2016).
  Патрик Овие — двукратный чемпион Нигерии (1995, 1998), призёр чемпионата России (2004), вице-чемпион Казахстана (2009).
  Михаил Рожков — обладатель Кубка Казахстана (2010, 2012) и обладатель Суперкубка Казахстана (2011).
  Патрик Твумаси — четырёхкратный чемпион Казахстана (2014—2017), двукратный обладатель Суперкубка РК (2015, 2018) и Кубка РК (2016).
  Егор Титов — шестикратный чемпион России (1996—2001) и вице-чемпион Казахстана (2009).
  Андрей Тихонов — восьмикратный чемпион России (1992—2000) и вице-чемпион Казахстана (2009).
  Максим Шацких — шестикратный чемпион Украины (1999—2009) и вице-чемпион Казахстана (2009).

Фарм-клуб 
У клуба есть молодёжная команда «Астана-U21» («Астана-М»), играет во Второй лиге (2016—2018, 2021), в сезоне 2019 играла в Первой лиге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 ФК «Астана» на сайте Vesti.kz

Футбольные клубы Казахстана

Спортивные клубы Астаны